Dean Jagger ist der Name folgender Personen:

 Dean Jagger (1903–1991), amerikanischer Schauspieler
 Dean S. Jagger (* 1978), britischer Schauspieler